Ouranos, een figuur uit de Griekse mythologie
Uranus (planeet), een van de planeten binnen het zonnestelsel
Uranus (astrologie), een planeet in de astrologie
Operatie Uranus, een Russische operatie tijdens de slag om Stalingrad
Uranus (film), een Franse film uit 1990